Metelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Metelmann (1901–1981), deutscher Schriftsteller, Lektor und Redakteur
 Hans-Robert Metelmann (* 1952), deutscher Hochschullehrer für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
 Joachim Metelmann (* 1952), deutscher Fußballtorwart
 Johann Metelmann (1814–1883), deutsch-amerikanischer Pädagoge, evangelischer Geistlicher und 1848/49 Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung
 Jörg Metelmann (* 1970), deutscher Kultur- und Medienwissenschaftler